Acholi steht für:
 Acholi (Ethnie)
 Acholi (Sprache)
 Acholiland, Region in Uganda